Reptation (von lat. reptare „kriechen“) hat verschiedene Bedeutungen:

 Bodenkriechen, das Weiterrücken („Rollen“ oder „Kriechen“) von Sand- und Feinkieskörnern an der Erdoberfläche infolge wiederholten Aufpralls von springenden Sandkörnern, die vom Wind aufgewirbelt werden.
 Reptation (Chemie), die schlangenartige Bewegung eines Polymers aus einem Polymernetzwerk (Diffusion).